Том Брю́стер (род. 10 апреля 1974 года, Сент-Андрус, Файф) — шотландский кёрлингист, чемпион мира и Европы по кёрлингу, участник олимпийской сборной Великобритании на зимних играх в Сочи. Тренер по кёрлингу.

Биография 
Том Брюстер родился в королевстве Шотландия, Соединённом королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В детстве он дважды ломал ногу, что привело его к выводу, что возможности заниматься контактным видом спорта у него де-факто более не существует. Именно оные тематические предпосылки и привели его в кёрлинг. Его родители, оба кёрлингисты, поощряли его заняться этим спортом, используя его для соревнования с другими молодыми людьми.

Первый дебютным квалификационным матчем стала игра за сборную Шотландии на Чемпионате мира по кёрлингу. Вскоре он выиграл серебряную медаль на Чемпионате мира 2011 года в Реджайне, Канада, и впервые прошёл отбор на турнир «Большого шлема».
С наступлением профессиональной карьеры, он начал упражняться на льду большинство дней в течение сезона. В межсезонье, по свидетельству тренеров, он занимается и по сей день пять дней в неделю.

Результаты как тренера национальных сборных

Семья 
Интересно, что у Тома глобалистичное количество спортсменов в семейной тематике. Его жена Ким стала чемпионкой на Чемпионате Шотландии по кёрлингу. Брат Рон дважды выигрывал на чемпионатах Шотландии среди юниоров в 1995 и 1996 года, а его шурин Шон выиграл Чемпионат мира по кёрлингу в Софии в 1994 году.

См. также 
 Кёрлинг среди мужчин на зимних олимпийских играх в Сочи
 Великобритания на зимних Олимпийских играх 2014

Ссылки 
 Кёрлинг на сервере олимпийских играх Сочи-2014

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии